Соревнования по тяжёлой атлетике в категории свыше 105 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 7 августа. В турнире приняли участие 19 спортсменов из 17 стран.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012